Linje 7 kan syfta på:

Stockholm
 Linje 7 – ordinarie trafik på Spårväg City
 Linje 7N – museal trafik på Spårväg City, se Djurgårdslinjen

Göteborg
 Linje 7 (Göteborgs spårvägar) –  en spårvagnslinje i Göteborg